Вячеслав Серафимович Рьянов (8 января 1959, Горький) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер. Выступал на позиции нападающего. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Начинал играть в горьковском «Торпедо» в 1977 году на позиции крайнего нападающего. Вскоре был определен тренерами в одно звено с другими молодыми игроками — Евгением Тарасовым и Геннадием Курдиным. Однако к началу 1980 года звено распалось — Тарасов уехал в «Спартак», а Курдина призвали в ЦСКА.

В 1981 году Рьянов перешел в «Динамо», где проходил армейскую службу. После завершения службы не стал оставаться в «Динамо» и вернулся в «Торпедо». Попал в одно звено с Анатолием Водопьяновым и Владимиром Ковиным.

В 1988 году, после отъезда Ковина за границу, в звено на место центрфорварда был определен Павел Торгаев. Однако игра у новичка не пошла и на это место был переведен Рьянов, который, по мнению тренеров, был здесь более эффективен.

В начале 1992 года уехал играть в Венгрию за клуб «Уйпешт Дожа», где выступал 1,5 года. Перед началом сезона 1993/94 заключил годовой контракт с «Торпедо» и дебютировал в МХЛ.

С 1997 года — на тренерской работе.

Достижения 
 Третий призёр чемпионата Европы среди юниоров — 1977.
 Чемпион мира среди молодежи — 1978, 1979.
 Третий призёр чемпионата СССР — 1983, 1984.
 Обладатель Кубка Шпенглера — 1983.

Игровой номер 
 В «Торпедо» Горький играл под номером «9».
 В «Динамо» Москва под номером «18».

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную

Тренерская карьера 
1997—2000  Торпедо (Нижний Новгород) — тренер
2001—2002  Мотор (Завольжье) — главный тренер
2003—2004  Олимпия (Кирово-Чепецк)— главный тренер
2004—2005  ХК Саров — тренер
2005—2009  Торпедо-2 (Нижний Новгород) — главный тренер
2009—2012  Чайка (Нижний Новгород) — главный тренер
2012  Сборная России (мол) — тренер
2012—2013  Торпедо (Нижний Новгород) — главный тренер
2013—  Чайка (Нижний Новгород) — главный тренер

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 2012 года не приведены)Последнее обновление: 5 марта 2014 года

(°) — команда играла в Кубке Надежды, статистика приведена для данного турнира

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте истории хоккейного клуба «Динамо»
 

Родившиеся в Нижнем Новгороде
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Уйпешт»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Мастера спорта СССР международного класса